I en klosterträdgård kan syfta på

 I en klosterträdgård – den svenska titeln och texten av Ingrid Reuterskiöld på en sång från 1915 av kompositören Albert W. Ketèlbey, se  In a Monastery Garden
 I en klosterträdgård (sång av Thore Skogman) – en sång skriven av Thore Skogman och Keith Almgren
 I en klosterträdgård (album) – ett skivalbum från 1992 med Jan Lindblad